Richard Rogers peut désigner :
 Richard Rogers (1933-2021), architecte britannique ;
 Richard Rogers, ingénieur du son américain.